A competição de 10 km clássico feminino do esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 ocorreu no dia 13 de fevereiro no Centro de Esqui Cross-Country e Biatlo Laura, na Clareira Vermelha em Sóchi.

Medalhistas

Resultados

10 km clássico feminino